

Editoria 
 Wired – rivista italiana
 Wired – rivista statunitense

Musica 
 Wired – album di Jeff Beck del 1976
 Wired – album di Hugh Cornwell del 1993

Televisione 
 Wired – miniserie televisiva